Шуляк, Виктор:

 Шуляк, Виктор Васильевич (род. 1968) — Герой России, генерал-майор.
 Шуляк, Виктор Григорьевич (род. 1940) — советский и российский учёный.